

Wydarzenia 

 Wojna Rzymu z Galami: porażka Cezara pod Gergowią.
 20 września – wojna Rzymu z Galami: zwycięstwo Rzymian w bitwie pod Alezją.
 Pompejusz otrzymał od senatu specjalne pełnomocnictwa.
 Założono Vichy na brzegu rzeki Flumen Elaver (dzisiaj Allier).

Urodzili się 
 Juba II, władca Numidii (zm. 23)

Zmarli 
 Klodiusz, polityk rzymski, przywódca ruchów plebejskich (ur. ok. 92 p.n.e.)

Przypisy